Stentor – planetoida o numerze katalogowym 2146
 Stentor (trąbik, trębacz) – rodzaj pierwotniaków z typu orzęsków
 Stentor – w mitologii greckiej herold o potężnym głosie; bohater Iliady Homera

Zobacz też 
 Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor – polskie wydawnictwo książkowe